Rywalizacja mężczyzn w snowboardowym slopestyle'u podczas mistrzostw świata w Aspen została rozegrana na torze o nazwie Buttermilk Slopestyle. Kwalifikacje planowano rozegrać 10 marca o 13:00, jednak przełożono je na ten sam dzień na 13:50. Z kolei finał odbył się 12 marca o 9:30. Złoty medal wywalczył Norweg Marcus Kleveland, który pokonał drugiego Sebastiena Toutanta oraz trzeciego Rene Rinnekangasa.

Kwalifikacje

Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021